Les Sports réunis déodatiens ou SR Saint-Dié était un club français de football basé à Saint-Dié-des-Vosges. Le , au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue à l'espace François-Mitterrand, le club fusionne avec l'ASC Kellermann pour donner naissance aux SR Saint-Dié-Kellermann.

Histoire 
Les Stades Réunis Déodatiens St Dié sont fondés en 1946 de la fusion du Stade déodatien et de l'US Saint-Dié. Ils intègrent ensuite un grand club omnisports sous le nom de Sports réunis déodatiens.

Le SRD Saint-Dié profite de la création de la troisième division en 1970-1971 pour y accéder après avoir obtenu le titre de champion de DH Lorraine en 1969. Il s’y installe ensuite durablement. Il accède en deuxième division en 1975 après avoir obtenu le titre de champion de D3 du groupe Est. L’équipe se maintiendra pendant 7 ans dans cette division, avant de redescendre en 1982 et d'ensuite osciller entre la troisième et la quatrième division.

En 1993, le club tombe en dessous de la DH, où il reste pendant huit saisons. Il obtient le titre de champion de DH de Lorraine en 2006 et accède ainsi en CFA2. Après être redescendu en Division d'Honneur quelques années plus tard (saison 2011-2012), le club de la sous-préfecture va connaitre une saison noire en 2016-2017 et redescendre sportivement en Régionale 2 (ex-DHR). À l'issue de cette saison, le club redescendra d'un étage et évolue désormais en Régional 3 (ex-PH).

L'équipe senior B évoluait, pour sa dernière saison, en  Division (District des Vosges).

La section Jeunes était répartie, pour la saison 2018/2019 en une cinquantaine de U6, U7, U8 et U9; 3 équipes U11; 3 équipes U13; 1 équipe U15; 1 équipe U17 du côté masculin et 1 équipe U11, 2 équipes U13, 1 équipe U16 en féminines. À noter que le club avait, pour cette saison, jumelé ses jeunes U13, U15 et U18.

Le football féminin s'est beaucoup développé ces derniers temps en déodatie. Les déodatiennes ont été récompensées, en  par le Label OR, en étant le premier club lorrain amateur, tous temps confondus à l'obtenir.

La saison 2018-2019 voit naitre une équipe réserve chez les féminines évoluant à 8. En , les féminines alors entraînées par Cédric Christophe ont obtenu le droit d'accéder en Régional 2 pour la première fois de leur histoire. La belle histoire continue puisqu'en 2019, avec une victoire 1-0 contre Marly grâce au but de Coumbandikou Coulibaly, ainsi qu'un forfait de Vigneulles lors de l'ultime journée, les Déodatiennes obtenaient le droit de monter en Regional 1.

Entraîneurs 
 1975-1976 :  Rolland Ehrhardt
 1976-1980 :  Eugène Battmann
 1980-1982 :  Robert Nouzaret
 1985-1986 :  Jean-Claude Kuhnapfel
 2005-2012 :  Dominique Lesse
 2012- :  Raphaël Livramento
  - :  Khalid Lotfi
 2017 - 2018 :  Slimane Rouani
 -  :  Lionel Haddouche
 -  :  Christophe Finck

Palmarès 
  du groupe Est de  en 1975 
  du groupe C de  et accession en  en 1987
 Vainqueur de la Coupe de Lorraine en 2004
 Champion de Division d’Honneur (DH Lorraine) en 1969 et 2006
 Champion de Promotion d'Honneur Régionale (PHR) en 1966
 Vainqueur de la coupe des Vosges en 2002
 Vainqueur de la coupe des Vosges (Équipes réserves) en 2015 et 2017
 Vainqueur de la coupe des Vosges (- 13 ans) en1991, 1992,1995.
 Vainqueur de la coupe des Vosges (- 15 ans) en 1993,1994,2006 et 2012
 Vainqueur de la coupe des Vosges (- 17 ans) en 1995,1996,2001 et 2004
Coupe de Lorraine (- 17 ans) 
Demi-finale en 1995 SR Saint-Dié(L)-SAS Épinal(N) 
Coupe de Lorraine (- 17 ans) 
Demi-finale en 1996 US Lexy- SR Saint-Dié(L)

Parcours en Coupe de France 
  de la coupe de France en 1971, 2017
  de la coupe de France en 1977, 2009, 2011 et 2015
  de la coupe de France en 2001
  de finale de la coupe de France en 1975 (contre le PSG), 1982, 1988 et 1992
  de finale de la coupe de France en 1976, 1978, 1979 (contre l'OM)

Parcours en Coupe Gambardella 
  de finale de la coupe Gambardella en 1985
  de finale de la coupe Gambardella en 1995
SR Saint Dié(L)-FC Metz(N) à Épinal

Résultats en coupe de France 
1975-1976 :
1/ de Finale : SR Saint-Dié (D2) 2-7 Stade de Reims . Match Aller : 0-3/ Match Retour : 2-4

1977-1978 :
1/ de Finale : Lille OSC (D2) 2-0 SR Saint-Dié (D2) . Match Aller : 1-0/ Match Retour : 1-0

1978-1979 :
1/ de Finale : Olympique de Marseille (D1) 6-2 SR Saint-Dié (D2). Match Aller : 3-1 / Match retour : 3-1

1991-1992 : 
1/ de Finale : USL Dunkerque (D2) 3-1 SR Saint-Dié (D3)

Notes et références

Liens externes 
 Fiche des SR Saint-Dié sur FootballDatabase
 Fiche des SR Saint-Dié sur Foot-National

Club de football dans le Grand Est
Club de football fondé en 1946
Sport à Saint-Dié-des-Vosges